Die Scottish Football League Division One wurde 1971/72 zum 72. Mal ausgetragen. Es war zudem die 75. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 4. September 1971 und endete am 1. Mai 1972. In der Saison 1971/72 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 27. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1972/73. Der Vizemeister, der FC Aberdeen, sowie der Ligapokalsieger Partick Thistle qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. Als unterlegener Pokalfinalist qualifizierte sich Hibernian Edinburgh für den Europapokal der Pokalsieger. Der FC Clyde und Dunfermline Athletic stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 33 Treffern Joe Harper vom FC Aberdeen.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1971/72 bei statto.com
 Scottish Division One 1971/72 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1971/72
1971 72